

Кузноцин — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кузноцин — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства